Hesychia ( „Ruhe“, „Stille“) ist:

 die Personifikation der Ruhe in der griechischen Mythologie, siehe Hesychia (Mythologie)
 eine der 50 Töchter des Thespios
 Ruhe als Ziel im byzantinisch-slawischen Hesychasmus